Die Ewige Tabelle der Frauen-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Frauen-Fußball-Bundesliga. Hier wird auch die zweigleisige Bundesliga bis 1996/97 mit betrachtet. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt.

Ewige Tabelle 
In der Ewigen Tabelle, die sich nach dem Kicker Almanach richtet, werden die Bilanzen der Vorgängervereine zusammengerechnet. So werden beispielsweise dem VfL Wolfsburg die Spielzeiten der Vorgängervereine VfR Eintracht Wolfsburg und WSV Wendschott zugerechnet. Die letzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an.

Die führenden Mannschaften zum Saisonende waren:
 1990/91 bis 1995/96: TSV/Sportfreunde Siegen
 1996/97 bis 1998/99: FSV Frankfurt
 1999/2000 bis 2000/01: Sportfreunde Siegen
 2001/02 bis heute: FFC/Eintracht Frankfurt

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Bundesliga.

|}
Stand: nach Saison 2021/22Quellen: Kicker Almanach 2020 + kicker.de

Siehe auch 
 Ewige Tabelle der 2. Frauen-Bundesliga
 Liste der Vereine der Frauen-Bundesliga

Weblinks 
 Ewige Tabelle auf weltfussball.de (nur eingleisige Liga, andere Teamzusammenlegungen, tagesaktuell)
 Ewige Tabelle auf dfb.de (eingleisig, nach Saisonende aktualisiert)

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle
Frauen-Bundesliga